Лазаро Карденас Уно има више значења:

 Лазаро Карденас Уно (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лазаро Карденас Уно (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику